Седекион (, также известный как Седек Цареградский; † 114) — епископ Византийский.

Настоящее имя по всей видимости Седекия (, Цедкияху; также , Цидкия — буквально «Господь — моя праведность»).

Пятый епископ Византийский после апостола Андрея. Рукоположён в епископы в 105 году, сменив на этом посту Плутарха, и служил в этой должности в течение девяти лет, до 114 года. Епископство его прошло в годы преследования христиан императором Траяном.

Литература 
 Μανουήλ Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες: Ειδήσεις ιστορικαί βιογραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως: από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ' του από Θεσσαλονίκης, 36-1884. — Κωνσταντινούπολις: Lorenz & Keil, [Σεπτ.1885-Οκτ.1890]. — 720 σ.: πορτρ. — σ. 91 
 2-изд. доп. и расш.: Πατριαρχικοί πίνακες: ειδήσεις ιστορικαί βιογραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ΄ του από Θεσσαλονίκης, 36-1884 / Εκδ. δευτέρα επηυξημένη καί βελτιωμένη… υπό Νικολάου Λυκ. Φυροπούλου. — Άριστη: Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, 1996. — 922 σ. ISBN 0-007133-38-3 ISBN 978-0-007133-38-3 
 Claude Delaval Cobham, The Patriarchs of Constantinople. — Cambridge: Cambridge University Press, 1911. — 106 p., ISBN 1-16911-596-9; ISBN 978-1169115965 

Персоналии по алфавиту
Церковные деятели II века